Cheshire in England
 Cheshire County (New Hampshire) in de Verenigde Staten